Безпе́чне скло — це скло з додатковими функціями безпеки. До безпечного скла відносять:
 Загартоване скло
 Багатошарове скло
 Армоване скло (дротяною сіткою)